Мелчхи — топоним:
 Мелчхи — селo в Гудермесском районе Чечни.
 Мелчхи (родник) — минеральный источник в Гудермесском районе Чечни.